Nikšić je lahko:
 Nikšić, Batočina (Srbija)
 Nikšić (Črna gora)